Martinetz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Martinetz (* 1947), deutscher Chemiker und Toxikologe
 Thomas Martinetz (* 1962), deutscher Physiker und Neuroinformatiker